Luigi Sacchi (canonico) – Canonico italiano (1755-1835).
Luigi Sacchi (fotografo) – Fotografo italiano (1805-1861).
Luigi Sacchi (calciatore - 1894) – Calciatore italiano (1894-?), con carriera nel Minerva e Como.
Luigi Sacchi (calciatore - 1930) – Calciatore italiano (fl. anni 1930-50), con carriera nell'Isotta Frachini Milano, Ponziana. Rhodense e Alessandria.
Luigi Sacchi (calciatore - 1971) – Calciatore italiano (1971-), con carriera nell'Alessandria, Teramo, Siena, Taranto, Fiorentina e Pesaro.